Satyavrata steht in der indischen Mythologie für:

 ein anderer Name des siebten Manu, siehe Manu (Hinduismus) #Manvantara
 ein anderer Name des Königs Trishanku